„Triton” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów różnych państw:
 „Triton” – zamówiony przez Paragwaj pancernik obrony wybrzeża z lat 60. XIX wieku, który został sprzedany Brazylii, gdzie służył pod nazwą „Mariz e Barros”
 „Triton” (Q6) – francuski okręt podwodny typu Sirène z początku XX wieku
 „Triton” (SMS „Triton”) – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku, od 1913 roku nosił oznaczenie SM Tb 64F
 „Triton” – duński okręt podwodny typu Havmanden z początku XX wieku, którego nazwę po wodowaniu zmieniono na „2den April”
 „Triton” – duński okręt podwodny typu Ægir z początku XX wieku
 „Triton” (Y-5) – grecki okręt podwodny typu Protefs z okresu międzywojennego
 „Triton” (F347) – duńska korweta typu Bellona z lat 50. XX wieku
 „Triton” (P6055) – zachodnioniemiecka korweta typu Thetis z lat 60. XX wieku, od 1993 roku grecka „Elevtheria”
 „Triton” (S-112) – grecki okręt podwodny typu 209 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Triton” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Triton” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy francuskich okrętów
Nazwy greckich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich